Голышев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Голышев, Анатолий Геннадьевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Голышев, Виктор Петрович (род. 1937) — советский и российский переводчик англо-американской литературы.
 
 Голышев, Георгий Иванович (1915—1985) — советский воздухоплаватель и аэролог, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
 Голышев, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — российский футболист.
 Голышев, Евгений Павлович (в монашестве Павел; 1914—1979) — епископ Константинопольского Патриархата на покое, до 1975 года — епископ Русской православной церкви.
 Голышев, Ефим (1897—1970) — немецкий композитор и художник.
 Голышев, Иван Александрович (1838—1896) — российский издатель и археолог.
 
 
 Голышев, Сергей Петрович (1885—1918) — русский офицер, герой Первой мировой войны.



Топоним 
 Голышев — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.